

Toponimi

Canada 
 Courtenay – città della Columbia Britannica

Francia 
Courtenay – comune nel dipartimento dell'Isère
Courtenay – comune nel dipartimento del Loiret

Stati Uniti 
Courtenay – città nel Dakota del Nord
Courtenay – città in Florida

Altro 
Courtenay – famiglia nobile di feudatari d'origine francese